Modai ist der Familienname folgender Personen:

 Boaz Modai, israelischer Diplomat
 Jitzchak Modai (1926–1998), israelischer Politiker 
 Michal Moda'i (1931–2012), israelische Schönheitskönigin und Sozialaktivistin